«Don't Bore Us, Get to the Chorus!» — друга компіляція шведського гурту «Roxette». Випущена 1995 року.

Списки композицій

Сингли 

 «You Don't Understand Me»:
 «You Don't Understand Me»
 «Crazy About You»
 «Harleys And Indians (Riders In The Sky)»

 The Look '95" (2CD set, CD1):
 «The Look» (Chaps 1995 remix)
 «The Look» (Chaps 1995 remix edit)
 «The Look» (Chaps Donna Bass mix)
 «The Look» (Rapino Club mix)
 «The Look» (Rapino Dub mix)
 «The Look '95» (2CD set, CD2):
 «The Look» (Chaps 1995 remix)
 «Crazy About You»
 «The Look»
 «Dressed For Success» (U.S. mix)

 «June Afternoon»:
 «June Afternoon»
 «Seduce Me» (demo, August 22, '90)
 «June Afternoon» (demo, July 17, '94)

 «She Doesn't Live Here Anymore»:
 «She Doesn't Live Here Anymore»
 «The Look» (Chaps 1995 remix)
 «The Look» (Rapino 7" mix)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Збірки Roxette
Англомовні музичні альбоми